Kastanja ima više značenja:
 Kastanja (Kampobaso)
 Kastanja (Kazerta)
 Kastanja (Katanija)
 Kastanja (Katancaro)
 Kastanja (Kjeti)
 Kastanja (Izernija)
 Kastanja (Lodi)
 Kastanja (Mačerata)
 Kastanja (Matera)
 Kastanja (Parma)
 Kastanja (Potenca)
 Kastanja (Terni)
 Kastanja (Vičenca)